Islikon bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
 die ehemalige Ortsgemeinde Islikon TG, heute Teil der politischen Gemeinde Gachnang, Kanton Thurgau
 den Weiler Islikon (ZG) in der Gemeinde Cham, Kanton Zug